

Patronymie

Guy Dangain  (1935-), clarinettiste classique français ;
Michel Dangain (-), auteur, compositeur, arrangeur et réalisateur français ;
Serge Dangain (1947-), clarinettiste classique français.